Gyldén ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Gyldén (1835–1874), finnische Landschaftsmalerin
 Hugo Gyldén (1841–1896), schwedischer Astronom
 Olof Gyldén (1867–1943), schwedischer Marineoffizier und Diplomat, Sohn von Hugo
 Yves Gyldén (1895–1963), schwedischer Kryptologe, Sohn von Olof

Gyldén steht für:
 Gyldén (Mondkrater), ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite

Siehe auch:
 Gylden